Die Nemzeti Bajnokság 1910/11 war die zehnte Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Vor Saisonbeginn wurde die Anzahl der Mannschaften auf zehn erhöht. Meister wurde zum sechsten Mal Ferencváros Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Sieger der regionalen Gruppen wurden Aradi AC (Gruppe Süd), Pécsi AC (Donauviertel), Kassai AC (Gruppe Nord), Kolozsvári Vasutas SC (Gruppe Ost), Győri ETO (Gruppe West) und Kecskeméti AC (Pest-Land). Sieger der Landmeisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde, wurde Kassai AC durch einen 2:0-Erfolg im Finale gegen Pécsi AC.

Endspiel 
Das Endspiel um die gesamt-ungarische Meisterschaft zwischen Ferencváros Budapest und Kassai AC wurde nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1911
Fußballsaison 1910/11